Revel ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Revel (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Revel (Isère), im Département Isère
 Revel-Tourdan im Département Isère
 Méolans-Revel im Département Alpes-de-Haute-Provence

Revel ist der Familienname folgender Personen:
 Cyprien Revel (1805–1886), Schweizer Politiker und Richter
 Giuseppe Maria Revel (* 1651), italienischer Botaniker
 Harry Revel (1905–1958), Pianist und Komponist
 Hugues de Revel, Großmeister des Johanniterordens von 1258 bis 1277
 Jacques Revel (* 1942), französischer Historiker
 Jean-François Revel (1924–2006), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Michel Revel (* 1938), israelischer Molekularbiologe
 Paolo Thaon di Revel (1859–1948), italienischer Großadmiral und Senator
 Paul Revel (1922–1983), französischer Maler und Kupferstecher

Revel steht außerdem für:
 Revel, im Jahr 1997 gegründeter Anbieter von Highend-Lautsprechern, der inzwischen zur Harman-Group gehört
 Port-Revel, Seefahrts-Ausbildungszentrum in Saint-Pierre-de-Bressieux, Département Isère, Frankreich

Siehe auch:
 Sprengboot Revel
 Revell (Begriffsklärung)
 Ravel (Begriffsklärung)